W Polsce
 Huszcza – wieś w woj, lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy
 Huszcza – gromada

 Miejscowości na Ukrainie
 Huszcza - wieś w  obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim

 Osoby o nazwisku „Huszcza”
 Andrzej Huszcza – polski żużlowiec
 Romuald Huszcza – polski językoznawca
 Zygmunt Huszcza – generał

 Zobacz też
 Huszcza Druga
 Huszcza Pierwsza